Rinkaby kan syfta på:

 Rinkaby socken, Skåne – en socken i Skåne i Villands härad
 Rinkaby landskommun, Skåne –  tidigare en kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Rinkaby församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift i Kristianstads kommun –2002
 Gustav Adolf-Rinkaby församling – en församling i Villands och Gärds kontrakt i Lunds stift 2002–
 Rinkaby kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Rinkaby, halvvägs mellan Kristianstad och Åhus i Lunds stift
 Rinkaby, Kristianstads kommun – en tätort i Kristianstads kommun
 Rinkaby distrikt, Skåne – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län
 Rinkaby skjutfält – ett militärt övningsfält som ligger utanför Rinkaby strax söder om Kristianstad i Skåne
 Rinkaby socken, Närke – en socken i Närke i Glanshammars härad
 Rinkaby landskommun, Närke –  en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Rinkaby församling, Strängnäs stift –  en församling i Strängnäs stift i Örebro kommun –2002
 Rinkaby kyrka, Närke – en korskyrka i Rinkaby i Glanshammars församling, Strängnäs stift
 Rinkaby, Örebro kommun, en småort i Örebro kommun
 Rinkaby distrikt, Närke – ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län
 Rinkaby, Kalmar kommun – en småort i Kalmar kommun
Rinkabyholm – en tätort i Kalmar kommun i Kalmar län